André Schmidt peut désigner :
 André Schmidt, patron de presse français ;
 André Schmidt, juge français ;
 André Schmidt, écrivain suisse.